

Toponímia 
 Ilmenau: una ciutat de Turíngia
 Ilmenau (Lüneburg): un municipi al districte de Lüneburg
 Ilmenau: el nom alemany de la ciutat de Jordanów a Polònia
 Ilmenau: el nom alemany de la ciutat de Limanowa a Polònia

Hidrografia 
 Ilmenau (Elba): un afluent del marge esquerre de l'Elba a Baixa Saxònia
 El Canal de l'Ilmenau o Ilmenaukanal